Algabeño est l’apodo (« pseudonyme ») de plusieurs matadors espagnols, notamment :
 José García Rodríguez dit El Algabeño ;
 José García Carranza dit Algabeño hijo, fils du précédent.